L’Aigle de la Neuvième Légion peut désigner :
 L'Aigle de la Neuvième Légion, un roman écrit par Rosemary Sutcliff ;
 L'Aigle de la Neuvième Légion (The Eagle), un film britannico-américain réalisé par Kevin Macdonald.